Владислав Грабский:
 Грабский, Владислав Доминик (1874—1938) — польский политический деятель, премьер-министр Польши.
  (1901—1970) — польский католический писатель и публицист.